Божье дерево — может служить тривиальными названием для некоторых растений:

 , род небольших деревьев и кустарников.
 , вид полукустарников.